Le Traité de Vilnius peut faire référence à différents traités signés à Vilnius :

 Union de Vilnius et Radom (1401)
 Union de Vilnius (1499)
 Traité de Vilnius (1559)
 Traité de Vilnius (1561)
 Traité de Vilnius (1656)